Francesco Sforza (1401–1466), vagy I. Francesco, Milánó hercege 1450–1466 között, az első herceg a Sforza-házból
Francesco Maria Sforza (1491–1512), gúnynevén „Hercegecske” (il Duchetto): Gian Galeazzo Maria Sforza fia, Marmoutier apátja
Francesco Sforza (1495–1535), vagy II. Francesco: Ludovico il Moro fia, Milánó hercege 1522–1535 között, az utolsó herceg a Sforza-házból
Francesco Sforza (1562–1624) kuriális bíboros, diplomata, Albano és Frascati püspöke

Itália uralkodói
Milánó
Francesco